

Cinema 
 Scars – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
 Scars – film canadese del 1997 diretto da James Herbert
 Scars (Glasskår) – film del 2002 diretto da Lars Berg

Musica 
 Scars (inizialmente The Scars) – gruppo musicale post punk britannico attivo dal 1977 al 1982
 Scars – gruppo musicale formato da Gary Moore, Cass Lewis e Darrin Mooney
 Scars – traccia dell'album Presto dei Rush del 1989
 Scars – singolo degli X Japan del 1996, dall'album Dahlia
 Scars – demo degli Scapegoat (ora Enemynside) del 1998
 Scars – album dei Soil del 2002
 Scars – album degli Scars (Gary Moore) del 2002
 Scars – traccia dell'album Blackfield dei Blackfield del 2004
 Scars – singolo dei Papa Roach del 2005, dall'album Getting Away with Murder
 Scars – singolo di Stan van Samang del 2007; una cover è stata realizzata dai The Fire nell'album Abracadabra
 Scars – album dei Basement Jaxx del 2009
 Scars – singolo di Allison Iraheta del 2010, dall'album Just Like You
 Scars – album dei Thora del 2010
 Scars – singolo di Miley Cyrus del 2010, dall'album Can't Be Tamed
 Scars – brano musicale di Natalie Imbruglia contenuto dall'album Come to Life
 Scars – singolo di James Bay del 2015
 Scars – singolo dei Lukas Graham del 2020

Televisione 
 Un terribile segreto (Scars) – episodio della seconda stagione di The Dead Zone

Videogiochi 
 S.C.A.R.S.  – gioco della Ubisoft, stile platform racing pubblicato negli anni 90 per la console PlayStation

Pagine correlate 
 Scar